KR est un code, qui signifie :
 Corée du Sud,
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2, (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .kr,
 Kiribati, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Ancien code de Comores Aviation, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 en métallurgie, désigne un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à 

Kr est un symbole, qui signifie :
 Krypton, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques,

Code